Сре́дний Егорлы́к — река в Ростовской области России, левый приток реки Западный Маныч (бассейн Дона). Длина 129 (по др. данным 137) км, площадь водосборного бассейна 2358 км².
На левом берегу реки расположена балка Хлебная.

Течение 
Начинается на слегка возвышенной равнине и протекает в неглубоком русле, извивающемся среди широкой долины. Течёт по Кумо-Манычской впадине, впадает в Пролетарское водохранилище. Протекает по территории Егорлыкского, Целинского и Сальского районов Ростовской области.

Водный режим 
Река питается исключительно атмосферными осадками, в основном снегом, вследствие чего сток происходит в короткий период весеннего таяния снега, а в остальное время года река почти бессточна (пересыхает на 1—2 месяца), несколько оживляясь после прохождения длительных дождей. По реке и её притокам устроено значительное числа водохранилищ, искажающих характер водного режима. Среднегодовой расход воды — в 19 км от устья 0,7 м³/с.

Населённые пункты 
 х. Матросский
 ст. Новороговская
 с. Средний Егорлык
 х. Дачный
 х. Чичерин
 х. Новодонской
 с. Лопанка
 ст. Сладкая Балка
 пос. Малая Роща
 пос. Сеятель Южный
 с. Сысоево-Александровское
 пос. Широкие Нивы
 с. Кручёная Балка
 пос. Приречный
 х. Бровки
 пос. Агаренский
 г. Сальск
 пос. Конезавод имени Будённого
 с. Шаблиевка
 с. Екатериновка
 х. Красная Долина †

Притоки 
 Каменная балка — (п)

См. также 
 Реки Ростовской области

Примечания

Литература 
 «Природа Ростовской области» — К. З. Яцута, глава 
 

Притоки Маныча
Реки Ростовской области